Date – città giapponese della prefettura di Fukushima
 Date – città giapponese della prefettura di Hokkaidō
 Date – in informatica, nome usualmente assegnato al tipo di dato data nei linguaggi di programmazione
 Date – plurale di data